TII steht für:
 Flughafen Tarin Kut (IATA-Code), Flughafen von Tarin Kut, Afghanistan
 Transporter Industry International (TII Group), Kooperation von Herstellern von Schwertransporttechnik, darunter Scheuerle, Nicolas Industrie, KAMAG

Tii steht für:
 Tii (Sprache), eine der Fabronischen Sprachen auf der indonesischen Insel Roti
 Tii, võroisches Lied der estnischen Gruppe Neiokõsõ in der Qualifikationsrunde des Eurovision Song Contests 2004

tii steht für:
 Tiene (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen
 Turismo Internazionale Iniezione, leistungsstärkste Version des BMW 02 (BMW 2002 tii)

Siehe auch:
 T2
 Titan(II)-iodid (TiI2)
 Titan(III)-iodid (TiI3)
 Titan(IV)-iodid (TiI4)

Abkürzung